Зелихман — фамилия. Известные носители:
 Зелихман, Илья Абрамович (1877—1940) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 Зелихман, Лия Ильинична (1910—1971) — советский музыкальный педагог (фортепиано), Заслуженный учитель школы РСФСР.
 Зелихман, Соломон Маркович (1900—1967) — советский художник, живописец и график.